

Прокоп'єво — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Прокоп'єво — присілок, Совєтський район, Марій Ел
 Прокоп'єво — село, Тяжинський округ, Кемеровська область